Кульджинский торговый трактат — договор между Россией и Китаем, подписанный а в Кульдже.

Заключен уполномоченными: Российского государства — корпуса горных инженеров полковником Е. П. Ковалевским и Дайцинского — главноначальствующим в Илийском крае сановником И-Шанем и товарищем его сановником Буянтаем.

Ратифицирован в Петербурге 13 ноября того же года. По этому трактату нам была открыта торговля в Или (Кульчже) и Тарбагатае (Чугучаке).

Сближение владений России и цинского Китая в Центральной Азии вызвало необходимость установления здесь официальных взаимоотношений между обоими государствами для решения различных экономических и других вопросов. Однако этому препятствовала политика цинского правительства, опасавшегося потерять своё господство над казахами, киргизами, уйгурами и другими народами Джунгарии и Восточного Туркестана. Успешное выступление русского военного отряда и казахских сарбазов, в результате которого пала крепость Таучубек-опора кокандского Худояр-хана в Семиречье, ускорило подписание договора, заключенного в целях урегулирования вопросов торговли в приграничных районах обоих государств. В соответствии с Кульджинским договором товары обеих сторон взаимно освобождались от уплаты таможенной пошлины. Русские купцы получили право ввозить товары в китайские города Кульджу и Чугучак, торговать там и иметь постоянное подворье (фактории) со складами. В этих же городах были открыты русские консульства, занимавшиеся вопросами русско-китайской торговли. Кульджинский договор территориально разграничивал сферы торгово-экономического влияния России и Китая в Восточном Туркестане. Договор о торговле затрагивал интересы казахского и киргизского населения Семиречья, а впоследствии и города Верного, занимавшихся торговлей и караванным извозом по Кульджинскому тракту, а также русских купцов и переселенцев. Договор способствовал торгово-экономическому развитию края. Учитывая это, царское правительство усилило меры по обеспечению безопасности караванных дорог, проходящих по Семиречью и строительства укрепления Верное.

Примечания

Источники 
 История дипломатии в 5 томах, том 1 стр. Москва, издательство Политической литературы, 1959 год

Русско-кокандская война
Внешняя политика империи Цин
Международные договоры Китая
Международные договоры Российской империи
Российско-китайские отношения
1851 год в России
Договоры по алфавиту
1851 год в Китае‎